Тар (от  — «струна», «нить») — струнный щипковый (плекторный) музыкальный инструмент. Распространён в Азербайджане, Армении, Афганистане, Ираке, Иране, Турции, Таджикистане, Узбекистане и в странах Ближнего Востока.

Этимология 
Слово тар происходит от  — «струна», «нить». Данную этимологию инструмента приводят такие издания, как «Энциклопедия Британника», «Словарь этнографических терминов» (1999 г.), «Энциклопедический словарь» (2009 г.).

Строение тара 
Тар выдалбливается из дерева в форме, напоминающей гитару. Имеет корпус в виде двух чаш из тутового дерева, затянутых заменяющей деку мембраной из животного пузыря или рыбьей кожи, длинную шейку и головку из орехового дерева. На грифе — 22 основных навязных ладка и 2-3 дополнительных камышовых, наклеенных у корпуса. Основные лады фиксируются вставными деревянными колышками, находящимися в специальном желобке шейки.

Расстояния между ладками (парде́, транслитерация ) включают микрохроматические (менее полутона) интервалы. Звук извлекается роговым плектром.

Существуют две модификации инструмента: иранский тар (более древний 6-струнный инструмент) и азербайджанский (или кавказский) тар (11-струнная модификация иранского тара, возник в XIX веке).

Азербайджанский тар 

Современный азербайджанский тар () — 11-струнный (число струн увеличилось благодаря хорным удвоениям); басовые (главным образом бурдонные) одинарные струны находятся в центре, мелодические — парные, основные и дополнительные (последние используются только в каденциях) расположены по краям. Парные струны имеют постоянную настройку, одинарные — переменную (в зависимости от жанра и лада исполняемой пьесы, в том числе в мугамах).

Создателем обновлённого тара является азербайджанский музыкант-конструктор Садыхджан (Мирза Садыг Асад оглы), живший в XIX веке и получивший прозвище «Отец тара». Он реконструировал и усовершенствовал многовековой щипковый тар: к слабо звучащему пятиструнному инструменту прибавил шесть струн и количество парде (в пределах октавы) довёл до семнадцати, добавив парде, необходимые для мугамного звукоряда Забул, а к мугаму Мирза Гусейн Сегях — звуки мугама Мухалиф. Для увеличения резонанса Садыхджаном были добавлены хоры (резонирующие струны) в верхнем регистре и введён исполнительский стиль лал бармаг (стиль «немого пальца»).

Современные обмеры исторических экземпляров азербайджанского тара, фиксирующие разнообразие доступных для извлечения музыкальных интервалов (в том числе микрохроматических), по мнению исследователей свидетельствуют о таком же разнообразии ладовых звукорядов мугама.

5 декабря 2012 года азербайджанское искусство исполнения на таре и мастерство его изготовления было включено в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО.

Настройка и нотация 

Наиболее распространённая (одна из 13) настройка тара: c1, c1; g, g; c1; c; g; g1; g1; c1, c1;. Хроматический звукоряд тара включает 2,5 октавы. Диапазон инструмента охватывает звуки от «до» малой октавы до «соль» второй октавы, но при игре можно также взять звуки «ля» и «ля бемоль».

Музыкальные партии для исполнения на таре создаются в меццо-сопрановом ключе.

Применение 
Тар — исключительно виртуозный инструмент, используется как сольный, в ансамблях.

Наигрыши на таре, как правило, представляют собой мелодию, исполняемую обычно на двух струнах в унисон (иногда на одной; тогда вторая становится резонирующей) и опирающуюся на эпизодически включаемые аккорды. Нижний регистр тара — густой, насыщенный, бархатистого тембра, верхний — звонкого, серебристого.

В азербайджанской музыке тар, в основном, использовался как ведущий инструмент в составе так называемого мугамного трио ханенде (певца), которое включало также кяманчу и гавал. Тар и в составе такого мугамного трио, и в виде сольного инструмента, до настоящего времени продолжает играть исключительную роль в мугамном искусстве, являющимся традиционным и популярным жанром в Азербайджане.

Тар в XX веке 

XX век ознаменовывается новым расцветом исполнительства на таре. К примеру, в 1931 году по инициативе Узеира Гаджибекова был создан первый нотный оркестр народных музыкальных инструментов, в котором тар занял ведущее место. Технические и художественные возможности тара были ещё более расширены благодаря школе нотного исполнительства на национальных инструментах, также основанной Узеиром Гаджибековым.

Тар входит в число тех редких национальных музыкальных инструментов, для которых специально пишутся музыкальные произведения. В начале XX века в азербайджанской музыке появился новый жанр «мугамной оперы», создателем которого был Узеир Гаджибеков. Во всех мугамных операх вокальные партии исполнялись в сопровождении тара.

Азербайджанскими композиторами написан целый ряд крупных произведений, в том числе, концертов для тара с оркестром.

Способы исполнения 

Тар во время исполнения держат у груди в горизонтальном положени. Корпус инструмента прижимается к груди кистью правой руки. Плектр зажимается между большим и указательным пальцами той же руки и приводит струны в колебание. Гриф зажимается между большим и указательным пальцами левой руки, одновременно с чем указательный, средний и безымянный пальцы, прижимая струны к различным ладам, обеспечивают звучание. В ходе игры на таре технические и художественные возможности  инструмента реализуются с помощью трелей и различных приемов плектрного удара.

В современной практике исполнительства на таре создана целая система исполнительских штрихов, в их числе, «уст — мизраб» (удар плектром сверху), «алт-мизраб» (удар снизу), «уст — алт мизраб» (удар сверху — снизу), «алт — уст мизраб» (удар снизу — сверху), «рух мизраб» (удар справа — слева), «сантур мизраб» (удар сверху — снизу — сверху), а также дополнительные штрихи и приемы как «лал бармаг» (удар пальцем по струне), «дартма сим» (вибрато) и «сюрюшдюрма бармаг» (глиссандо).

Ударив плектром по струне и одновременно прижав тар к груди, можно добиться эффекта долго звучащего вибрирующего звука. Получаемая таким образом пауза называется «хум».

Армянский тар 

Армянский этнограф XIX века В. Папазян записал персидское предание об индийском происхождении тара.

Изображения тара встречаются в средневековых армянских рукописях. В одной из рукописей Матенадарана, датируемая XVII веком, изображена «некая женщина, которая играет на тарапулу́зе» (). Слово «тарапулуз» имеет персидское происхождение и означает «маленький тар». На маленьких тарах, вероятнее всего, играли женщины.

Тар входит в состав армянских сазандарских, гусанских и ашугских музыкальных трио. Большой вклад в развитие армянского искусства игры на таре внесли музыканты Б. Меликян, А. Мелик-Агамалян, С. Сейранян и др.

Согласно Энциклопедии Ираника, азербайджанская музыка исполняется и в других регионах Кавказа, главным образом среди армян, которые переняли мугамную систему и такие музыкальные инструменты, как кеманча и тар.

По своей структуре армянский тар представляет собой двухполосной восьмеркообразный корпус, четырёхугольную головку и длинную шейку. Изготавливают его главным образом из тутового дерева. Армянский тар оснащен 11-12 струнами — стальными (белые), бронзовыми (красные), медными (желтые). Четные струны тара имеют устойчивый строй, и натянуты по левой и правой сторонам инструмента. Не четные струны по своему строю неустойчивые и натянуты по центру. Нижний регистр обширного диапазона армянского тара звучит бархатисто и мягко, а верхний регистр ярок и звонок. Совмещение широких технических возможностей тара и богатой звуковой палитры создает иллюзию оркестра. При игре, тар держа в горизонтальном положении прислоняют к груди. Озвучивают инструмент при помощи медиатора (плектра)

Армянский тар является самым сольным из всех инструментов в музыкальном быту армян. Сегодня в Армении тарист выступает и как солист, и в ведущий роли в ансамбле. Одним из известных исполнителей игры на армянском таре является учёный Ованес Дарбинян.

Примечания

Ссылки 
 
 Betty Blair. «Sing Tar, Sing. Like Father, Like Son? Passing on the Tradition», AI, Winter 1999 (7.4), pp. 74-76
 Alla Bayramova. «Voices of the Living and the Revived Instruments, or, Fortunes and Misfortunes of a Musical Museum» in Musical Instruments: Do They Have to Sound? / ABSTRACTS OF PAPERS FOR THE 2002 CIMCIM CONFERENCE, St Petersburg, Russia, 8 to 16 September
 Jala Garibova. «A Home for Azerbaijani Folk Music. Museum of Traditional Instruments», AI, Summer 2000 (8.2), pp. 68-69
 Peyman Nasehpour, Ghaval the Azerbaijani Frame Drum
 Jean Patterson, «Piecing Together History, String By String. The Reconstruction of Azerbaijan’s Medieval Instruments», AI, Winter 1997 (5.4), pp. 28-31
 Azerbaijani Mugam — Bahram Mansurov, tar , UNESCO Culture Sector, accessed May 27, 2008
 «Культура и традиции», Министерство Культуры и Туризма Азербайджанской Республики, accessed May 27, 2008
 Видео: «исполнение на иранском таре»
 Видео: «исполнение на иранском таре»
 Видео: «исполнение на азербайджанском таре»

Тар